Fire — християнський флорбольний клуб з Кривого Рогу, що виступає в чемпіонаті України з флорболу. Клуб заснований у 2010 році місцевими любителями флорболу.

Команди

Доросла

Юнацька

Жіноча

Досягнення

Посилання 
 https://www.instagram.com/fire_krivoy_rog/
 https://www.facebook.com/fire.krivoy.rog/

Флорбольні клуби України
Спортивні клуби Кривого Рогу